Lana (Itália) — comuna da província de Bolzano, Itália
 Lana (Espanha) — município da comunidade autónoma de Navarra, Espanha
 Lanna — antigo reino do norte da Tailândia
Lana (lutadora) - a lutadora de wrestling profissional C.J. Perry
Lana Del Rey — cantora e compositora norte-americana

Desambiguações de topônimos